Pfaffenhofen peut désigner

en Allemagne :
 la commune de Pfaffenhofen de l'arrondissement de Heilbronn dans le Bade-Wurtemberg
 la commune de Pfaffenhofen an der Glonn de l'arrondissement de Dachau en Bavière
 la ville de Pfaffenhofen an der Ilm et l'arrondissement de Pfaffenhofen an der Ilm en Bavière
 le bourg de Pfaffenhofen an der Roth de l'arrondissement de Neu-Ulm en Bavière

en Autriche :
 la commune de Pfaffenhofen (Tyrol) du district d'Innsbruck-Land dans le Tyrol

À ne pas confondre avec 
en France :
 Pfaffenhoffen, ancienne commune alsacienne (actuellement Val de Moder).

Homonymie de toponyme